Televicentro – Il precedente nome di WAPA-TV, un canale televisivo di Porto Rico.
Televicentro – Un canale televisivo del Nicaragua.
Televicentro – Un canale televisivo dell'Honduras.